Das Herreneinzel der Australian Championships 1955 war ein Tenniswettbewerb in Adelaide.

Sieger des Turniers wurde der topgesetzte Australier Ken Rosewall, der im Finale seinen Landsmann Lew Hoad in drei Sätzen (9:7, 6:4, 6:4) besiegen konnte.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Herreneinzel
1955